Voici la liste des planètes mineures numérotées de 432001 à 433000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 432001 à 433000

432001-432100

432101-432200

432201-432300

432301-432400

432401-432500

432501-432600

432601-432700

432701-432800

432801-432900

432901-433000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000